Kredka – narzędzie do rysowania
Kredka do warg - szminka
Kredka do oczu - konturówka
 Kredka – program graficzny
 „Kredka” – dom akademicki we Wrocławiu